

Чейзі — місто, штат Нью-Йорк
 Чейзі — переписна місцевість, штат Нью-Йорк